Мустйыги (эст. Mustjõgi, «Чёрная река») — название нескольких рек в Эстонии.

 Мустйыги (приток Гауи)
 Мустйыги (приток Ягалы)
 Мустйыги (приток Пыльтсамаа)